Bitwa pod Nowym Targiem może dotyczyć:
 Pierwsza bitwa pod Nowym Targiem (1631)
 Druga bitwa pod Nowym Targiem (1670)